

Малків (Малкув) — село в гміні Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Малкув — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Малкув — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Малкув — село в гміні Посвентне Воломінського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Малків